Antesfòria (en grec antic ἀνθεσφόρια) era un festival de les flors o de la primavera que se celebrava a Sicília en honor de Demèter i Persèfone per commemorar el llegendari retorn de Persèfone amb la seva mare al començament de la primavera.

Consistia en la recollida de flors i la confecció de garlandes com feia Persèfone en el moment que havia estat raptada per Hades.

Estrabó diu que les dones celebraven un festival similar també a Hipponion, probablement derivat del de Sicília, i les participants collien les flors del camp i elaboraven garlandes, ja que hauria estat una desgràcia si s'haguessin comprat. A Argos es feia també una festa de l'antesfòria amb similar cerimonial dedicada a Hera que portava el sobrenom de Ἀνθεία on les donzelles portaven cistells plens de flors i anaven en professó, acompanyades de música de flauta que tocava una melodia anomenada ἱεράκιον ("ierákion"). A Cnossos Afrodita també era venerada amb el nom de Ἀνθεία. Els romans tenien una festa anomenada Floràlia, en honor de Flora que podria ser considerada la més propera a l'antesfòria.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia